Das International One Frame Shoot-out 1990 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1990/91 ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Es wurde vom 26. bis zum 28. September 1990 in den Trentham Gardens der englischen Stadt Stoke-on-Trent ausgetragen. Sieger wurde der Waliser Darren Morgan, der im Finale den Engländer Mike Hallett mit 2:1 besiegte. Das höchste Break und zugleich einzige Century Break des Turnieres spielte Halletts Landsmann Tony Knowles mit einem 120er-Break.

Preisgeld 
Obwohl das Turnier zum ersten Mal ausgetragen wurde und keinen Sponsor hatte, belief sich das gesamte Preisgeld auf 39.750 Pfund Sterling, wovon lediglich knapp 12,5 % auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren gingen die Spiele des Turnieres bis einschließlich zum Halbfinale lediglich über einen einzigen Frame, nur das Endspiel wurde im Modus Best of 3 Frames gespielt. Im Gegensatz zu den späteren Ausgaben des Turnieres galten jedoch die normalen Snookerregeln.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist der Turnierverlauf in mehrere einzelne Turnierpläne aufgeteilt; die Ergebnisse sind mit Ausnahme des Endspiels in Punkten, das des Endspiels in Frames angegeben. Höchstgesetzter Spieler war der Schotte und Weltranglistenführende Stephen Hendry, des Weiteren nahmen auch zahlreiche Profis ohne Ranglistenposition, die mit oR gekennzeichnet sind, am Turnier teil.

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Im Finale trafen mit Mike Hallett und Darren Morgan zwei Spieler aufeinander, die nicht unbedingt als Top-Favoriten auf den Titel angesehen wurden und dennoch in der oberen Weltspitze zu finden waren. Beide hatten den Finaleinzug mit Siegen über ungesetzte Spieler im Halbfinale geschafft, was ein Indiz dafür war, dass zahlreiche gute Spieler in den vorherigen Runden ausgeschieden waren. Das Endspiel wurde als einziges Spiel im Weiteren über mehrere Frames, in diesem Fall drei, gespielt.

Der erste Frame ging mit 97:28 deutlich an Hallett, jedoch konnte Morgan mit einem 53er-Break zum 35:72 im nächsten Frame die Partie ausgleichen. Der Decider ging mit 32:65 schließlich an Morgan, der somit das Turnier gewann.

Einzelnachweise 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Stoke-on-Trent